Oisy, commune française de l'Aisne 
 Oisy, commune française de la Nièvre 
 Oisy, commune française du Nord
 Oisy-le-Verger, commune française du Pas-de-Calais
 L'Oisy rivière de la Nièvre, affluent de l'Yonne
 Billy-sur-Oisy, commune de la Nièvre

Voir aussi
 Les Seigneurs d'Oisy, seigneurs d'Oisy-le-Verger

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France